Todd Elik, kanadski hokejist, * 15. april 1966, Brampton, Ontario, Kanada.

Elik je začel v kanadski ligi OHL, nato igral v mednarodni ligi IHL, med sezonama 1989 in 1996 pa je v ligi NHL igral za klube Los Angeles Kings, Minnesota North Stars, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, St. Louis Blues in  Boston Bruins. Skupno je v ligi NHL odigral 448 tekem, na katerih je dosegel 111 golov in 218 podaj, v končnici za Stanleyev pokal pa je dosegel 15 golov in 27 podaj. Nato je igral v Švicarski ligi, kjer je bil v sezoni 1999 razglašen za najboljšega tujega napadalca, do sezone 2005, ko je prestopil v HC Innsbruck avstrijske lige EBEL, kjer je bil najboljši strelec lige v sezonah 2005 in 2006. Sezono 2007 je začel kot upokojen igralec, toda na polovici sezone se je, kljub za hokejista relativno visoki starosti 41-ih let, pridružil klubu HDD ZM Olimpija kot dober prijatelj trenerja Olimpije Mika Posme. Za Kanadsko reprezentanco je Elik igral na Mednarodnem turnirju v letih 1986 in 1999, skupno je na petih tekmah dosegel štiri gole.

Pregled kariere 

|-
| Kingston Canadiens
| OHL
| 83/84
|
| 64
| 5
| 16
| 21
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kingston Canadiens
| OHL
| 84/85
|
| 34
| 14
| 11
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 84/85
|
| 23
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 85/86
|
| 40
| 12
| 34
| 46
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 86/87
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Rangers
| IHL
| 87/88
|
| 81
| 44
| 56
| 100
|
| 83
|
| 12
| 8
| 12
| 20
|
| 9
|-
| Denver Rangers
| IHL
| 88/89
|
| 28
| 20
| 15
| 35
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 88/89
|
| 43
| 11
| 25
| 36
|
| 31
|
| 17
| 10
| 12
| 22
|
| 44
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 89/90
|
| 32
| 20
| 23
| 43
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 89/90
|
| 48
| 10
| 23
| 33
|
| 41
|
| 10
| 3
| 9
| 12
|
| 10
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 90/91
|
| 74
| 21
| 37
| 58
|
| 58
|
| 12
| 2
| 7
| 9
|
| 6
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 91/92
|
| 62
| 15
| 31
| 46
|
| 125
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 92/93
|
| 46
| 13
| 18
| 31
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 14
| 1
| 9
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 75
| 25
| 41
| 66
|
| 89
|
| 14
| 5
| 5
| 10
|
| 12
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 22
| 7
| 10
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 13
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 95/96
|
| 7
| 2
| 7
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
|
| 59
| 13
| 33
| 46
|
| 40
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 96/97
|
| 37
| 16
| 29
| 45
|
| 63
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 33
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 96/97
|
| 31
| 4
| 12
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 39
| 30
| 36
| 66
|
| 222
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 12
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 36
| 14
| 46
| 60
|
| 169
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 6
| 21
| 27
|
| 44
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 99/00
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 41
| 19
| 35
| 54
|
| 176
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 9
| 9
|
| 33
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 37
| 16
| 42
| 58
| +19
| 140
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 41
| 16
| 36
| 52
|
| 104
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 39
| 13
| 35
| 48
|
| 193
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 37
| 15
| 35
| 50
|
| 70
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 38
|-
| SC Langenthal
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 12
| 9
| 17
| 26
|
| 24
|
| 9
| 3
| 12
| 15
|
| 54
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 48
| 21
| 53
| 74
| +19
| 150
|
| 7
| 1
| 9
| 10
| -7
| 18
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 53
| 21
| 77
| 98
| -7
| 182
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 8
| 6
| 9
| 15
| +5
| 6
|
| 15
| 3
| 15
| 18
| -1
| 56
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| 
| 46
|-
| Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 43
| 12
| 35
| 47
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 08/09
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 33
|-
| HC Thurgau
| Švicarska 2. liga
| 09/10
|
| 13
| 7
| 11
| 18
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 29
| 4
| 33
| 37
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 3
| 1
| 4
| 5
| 
| 8
|
| 6
| 3
| 8
| 11
| 
| 22
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 14
| 2
| 14
| 16
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1344
| bgcolor="#7FFF00" |471
| bgcolor="#7FFF00" |966
| bgcolor="#7FFF00" |1435
| bgcolor="#7FFF00" |+36
| bgcolor="#7FFF00" |2427
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |170
| bgcolor="#7FFF00" |63
| bgcolor="#7FFF00" |147
| bgcolor="#7FFF00" |210
| bgcolor="#7FFF00" |-8
| bgcolor="#7FFF00" |510
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kingston Canadiens
Hokejisti North Bay Centennials
Hokejisti Colorado Rangers
Hokejisti Denver Rangers
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti ATSE Graz